Lineare Zeit kann sich beziehen auf
allgemein die Zeitrechnung
in der Informatik eine spezielle Form der Zeitkomplexität, bei der eine lineare Abhängigkeit von der Größe des Problems besteht